Magyar Szó napilap, Budapest, 1900–1907
Magyar Szó hetilap, Nagyvárad, 1919–1920.
Magyar Szó napilap, Nagyvárad, 1929–1937. 
Magyar Szó napilap, Újvidék (Alapítva mint Szabad Vajdaság, 1944, jelen címével 1945–)